Чемпионат Чехии по футболу 2013/2014 — 21-й сезон чемпионата Чехии по футболу. В турнире, проходившем с 19 июля 2013 года по 31 мая 2014 года приняли участие 16 клубов. Титул защищал футбольный клуб «Виктория Пльзень». По результатам турнира чемпионом Чехии стал клуб «Спарта Прага».

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Потуровая таблица 

источник kicker.de

Бомбардиры

Примечания 

2013/2014
Чехия
Спорт в Чехии в 2013 году
Спорт в Чехии в 2014 году